Anders Mattson eller liknande namn kan avse:

 Anders Mattson (född 1955), svensk försvarsforskare och näringslivsperson
 Anders Mattsson (1728–1790), svensk politiker
 Anders Mattsson (borgmästare) (1592–1642)
 Anders Mattsson (musiker) (född 1967)
 Anders Mattsson (kaffegrossist) (1897–1954)
 Anders Mattsson (fotograf) (1942–2005)